La Serie A 1964-1965 è stata la 63ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 33ª a girone unico), disputata tra il 13 settembre 1964 e il 6 giugno 1965 e conclusa con la vittoria dell', al suo nono titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Sandro Mazzola (Inter) e Alberto Orlando () con 17 reti a testa.

Stagione 
Nel campionato 1964-65 si circoscrisse a Milano la lotta per lo scudetto: alla fine vinse l', sconfitta allo spareggio l'anno prima. I nerazzurri ebbero il merito di non accontentarsi delle vittorie in Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale e di recuperare il  che, nel corso del campionato, aveva raggiunto cospicui vantaggi.

Durante la prima giornata (il 13 settembre 1964) le "grandi" si ritrovarono in difficoltà: Milan e Juventus furono bloccate sull'1-1 dalle siciliane  e , il  campione perse a Bergamo e l'Inter non andò oltre il pareggio nel derby contro l'outsider , una delle tre esordienti del campionato. Alla fine della fase iniziale si ritrovò in testa il Milan, che il 15 novembre vinse il derby per 3-0; il girone d'andata venne terminato al primo posto con ben 5 punti di vantaggio sui "cugini". Il 31 gennaio 1965, dopo la vittoria contro un  ultimo, i punti diventarono ben sette.

Dalla settimana successiva iniziò la serie positiva dell'Inter: otto vittorie consecutive (tra cui un 5-2 nel derby di ritorno) che le permisero l'aggancio in vetta. Il Milan inizialmente reagì ritornando in testa, dopo il pareggio dei nerazzurri a Vicenza, ma il 16 maggio la sconfitta interna contro la Roma costò ai rossoneri lo scudetto, che l'Inter si aggiudicò aritmeticamente all'ultima giornata. La società nerazzurra, confermandosi pure a livello internazionale, concluse così la migliore stagione della sua storia, ottenendo sia il titolo nazionale, sia quello europeo, sia quello mondiale. La lotta per il titolo di capocannoniere si chiuse pure essa con il trentaquattresimo turno: a Genova, Alberto Orlando segnò nel finale il gol della bandiera per la Fiorentina, che perse 4-1. Sandro Mazzola rispose segnando un calcio di rigore al 90'. I due risultarono essere entrambi primi con 17 reti.

Le tre matricole del campionato si salvarono: il  del promettente Gigi Riva, in particolare, fu un'autentica rivelazione, ma fecero bene pure il , che guidato da Oronzo Pugliese riuscì nell'impresa di battere 3-2 in casa l'Inter di Helenio Herrera, e il Varese. Retrocedettero Mantova e Messina, mentre la  ottenne ancora una volta la salvezza, questa volta avendo la meglio sui "cugini" del , benché questi ultimi si fossero aggiudicati entrambi i derby.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dei Campioni 1965-1966.
      Ammesse alla Coppa delle Fiere 1965-1966.
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1965-1966.
      Retrocesse in Serie B 1965-1966.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito.
 In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per il titolo che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Fiorentina fu designata dalla Lega Nazionale Professionisti per disputare la Coppa Mitropa 1965.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di partite vinte: 22 (Inter)
 Minor numero di partite perse: 2 (Inter)
 Massimo dei pareggi: 16 (Atalanta)
 Minor numero di partite vinte: 7 (Atalanta, Mantova, Messina)
 Maggior numero di partite perse: 20 (Mantova)
 Minimo dei pareggi: 7 (Mantova)
 Miglior attacco: 68 (Inter)
 Miglior difesa: 23 (Milan)
 Miglior differenza reti: 39 (Inter)
 Peggior attacco: 19 (Atalanta, Sampdoria)
 Peggior difesa: 51 (Catania)
 Peggior differenza reti: −20 (Mantova)
 Partita con più reti segnate: Inter-Fiorentina 6-2 (8)
 Partita con il maggior scarto di reti: Juventus-Genoa 7-0 (7)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964